Trifan:
 Călina Trifan
 Alexandru I. Trifan
 Nume de familie
 Augustin Trifan
 Rareș Cristian Trifan

Nume de familie românești